Алия може да се отнася за:

Личности 
 Алия – американска певица
 Алия Бейсенова – съветска и казахстанска географка
 Алия Бхат – индийска киноактриса и певица
 Алия Изетбегович – бошняшки юрист, философ, писател, активист и политик
 Алия Молдагулова – съветска снайперистка

Топоними 
 Алия – град в Италия
 Алия (река) – река в Италия
 Алия – село в Казахстан

Друго 
 Алия (репатриация на евреите)

Вижте също 
 Алая
 Алията – бивше село в Егейска Македония